Sakow (; englische Transkription: Zakov) ist der Familienname folgender Personen:

 Dragomir Sakow (* 1975), bulgarischer Offizier und Politiker
 Gerasim Sakow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Gregor Sakow (* 1950), deutscher Autor